Näsvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Näsvattnet, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun,  (70 ha)
Näsvattnet, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (9,89 ha)
Näsvattnet, Lappland, sjö i Storumans kommun,  (4,06 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn